A palavra Dymaxion é uma marca que Buckminster Fuller usou em muitas das suas invenções. É uma abreviatura de «dynamic maximum tension» (tensão máxima dinâmica).

O termo foi dado para Fuller aproximadamente em 1928 por Waldo Warren, um perito em publicidade que se tinha tornado famoso por inventar a palavra «rádio» para o que as pessoas costumavam chamar «the wireless» (sem fios ou inalâmbrico) naquela época. Fuller necessitava de um nome de marca para o seu primeiro modelo arquitectónico, conhecido mais tarde como Casa Dymaxion.

Para obter a palavra Warren passou dois dias ouvindo Fuller a sintetizar uma sensação a partir da linguagem que Fuller usava. Combinou então as sílabas de palavras típicas de Fuller até construir a palavra «Dymaxion».

Fuller entusiasmou-se com a palavra e empregou-a para muitas das suas invenções nas décadas seguintes, como a Casa Dymaxion, o Automóvel Dymaxion e o Mapa Dymaxion. Também fez com que o seu elaborado diário, no qual documentava a sua vida como experiência com o maior detalhe possível, como Dymaxion Chronofile.

Referências
 Leigh White, Buck Fuller and the Dymaxion World, in: The Saturday Evening Post, 14 October 1944, cited in: Joachim Krausse and Claude Lichtenstein (eds.), Your Private Sky, Lars Müller Publishers, Baden/Switzerland, 1999, page 132. ISBN 3-907044-88-6

Buckminster Fuller